Geografia
Meta (departamento), na Colômbia
Meta (Missouri), nos Estados Unidos
Meta (Nápoles), na Itália
 Rio Meta, na América do Sul

Outros usos
 META, empresa aérea brasileira
1050 Meta, asteroide
A Meta, livro
Meta Platforms, conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social
Meta (empresa de tecnologia), empresa brasileira
Objetivo

Desambiguação